Sant’Ilario puede referirse a:

 Sant'Ilario (película de 1923), una película muda de 1923 dirigida por Henry Kolker.
 Sant'Ilario d'Enza, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, (Italia). 
 Sant'Ilario dello Ionio, un municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).